Il singolare del torneo di tennis IPP Trophy 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Werner Eschauer che ha battuto in finale Damián Patriarca 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Óscar Hernández (semifinali)
 Jérôme Haehnel (secondo turno)
 Fernando Vicente (primo turno)
 Santiago Ventura (quarti di finale)

 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
 Juan-Pablo Guzman (quarti di finale)
 Jean-Christophe Faurel (primo turno)
 Steve Darcis (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 2005